Trois navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Canterbury, d'après la ville de Canterbury en Angleterre :

le , un navire de ravitaillement de 8 canons acheté en 1692 ;
le , un navire de  rang de 60 canons lancé en 1693. Rénové en 1722 et en 1744, il est démoli en 1700 ;
le , un croiseur léger de  lancé en 1915 et revendu en 1934.

Canterbury